Гарячка — стан організму, що характеризується високою температурою — підвищенням температури тіла більше 38,0 °C при проведенні термометрії у пахвовій ділянці.
 низка хвороб, які супроводжуються високою температурою
 розм. стан нервового піднесення
 розм. велике збудження щодо чогось, напр. футбольна гарячка

Хвороби 
 Біла гарячка — один з варіантів делірію, синдром, що виникає у хворих на алкоголізм.
 Волинська гарячка — гостра інфекційна хвороба, яка спричинює Bartonella quintana.
 Гарячка денге — гостра арбовірусна тропічна хвороба.
 Гарячка Ебола — одна з назв хвороби, яку спричинює вірус Ебола.
 Гарячка Західного Нілу — гостра зоонозна арбовірусна хвороба.
 Ку-гарячка — гостра коксієльозна хвороба, що характеризується загальнотоксичними явищами, підвищенням температури тіла до високих цифр й нерідко іншими клінічними проявами, виразність яких корелює з шляхом зараження.
 Гарячка Ласса — гостра висококонтагіозна зоонозна природно-осередкова хвороба.
 Гарячка Марбург — одна з назв хвороби, яку спричинює вірус Марбург.
 Гарячка паппатачі — гостра арбовірусна, антропонозна, трансмісивна ендемічна хвороба, яку переносять москіти.
 Гарячка Рифт Валлі — гостра зоонозна інфекційна хвороба.
 Гарячки від укусу пацюків — об'єднана назва, яка включає дві інфекційні хвороби содоку і стрептобацильоз, які передаються через укус пацюків.
 Геморагічна гарячка з нирковим синдромом — інфекційна вірусна хвороба, яка перебігає з ураженням нирок.
 Геморагічна гарячка — назва загального перебігу деяких вірусних хвороб, для якого характерно наявність підвищення температури тіла до високих цифр (гарячки) та геморагічного (або геморагійного) синдрому.
 Жовта гарячка — гостре інфекційне арбовірусне захворювання, яке поширене в Південній Америці, Західній, Центральній та Східній Африці.
 Крим-Конго геморагічна гарячка — гостра арбовірусна, природно-осередкова, зоонозна хвороба.
 Марсельська гарячка — одна з рикетсіозних інфекційних хвороб.
 Плямиста гарячка Кью-Гарденс — одна з назв везикульозного рикетсіозу.
 Плямиста гарячка Скелястих Гір — тяжкий ендемічний північноамериканський рикетсіоз.
 Синдром тривалої гарячки невідомого походження — патологічний стан, основним проявом якого є підвищення температури тіла вище 38,3˚С, протягом 3-х тижнів і більше, причина якої не відома або не встановлена.

Див. також 
 Епідемія гарячки Ебола в Західній Африці (2014–2015) — остання за часом, тяжка епідемія хвороби, яку спричинює вірус Ебола.

Захворювання та розлади
Інфекційні захворювання